Laureaci Fryderyków w kategorii album roku muzyka współczesna:

Lata 1996-2022

Przypisy 

Album, współcz
Nagrody w dziedzinie muzyki poważnej
Muzyka poważna